Іванковецка сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Іванковецька сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район
 Іванковецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Бердичівський район
 Іванковецька сільська рада — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Іванковецька сільська рада — Тернопільська область, Лановецький район
 Іванковецька сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район
 Іванковецька сільська рада — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Іванковецька сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район

Див. також 
 Івановецька сільська рада
 Іванівська сільська рада
 Іваниківська сільська рада
 Іванківська сільська рада